Club Nàutic Salou, club nàutic de Salou, al Tarragonès.
 Club Natació Sabadell, club esportiu de Sabadell, al Vallès Occidental.
 Cell, Nature i Science, inicialisme usat per a referir-se les tres prestigioses revistes científiques de recerca biomèdica.
 Centre Nacional de Supercomputació, institució que gestiona el superordinador Mare Nostrum, a Barcelona.
 Central Nacional Sindicalista, nom del Sindicat Vertical franquista entre 1940 i 1971.